Il singolare del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogomolov, Jr. che ha battuto in finale Mariano Delfino 1-6, 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (primo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Cecil Mamiit (secondo turno)
 Iván Miranda (secondo turno)

 Alex Bogomolov, Jr. (Campione)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 Assente
 Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2003